Befehlskette steht für: 

 Dienstweg, im Beamtenwesen
 Subordination (Militär), Zuordnung von Einheiten und Verbänden in der Hierarchie von Streitkräften